Samenloop (strafrecht)
Samenloop (aansprakelijkheid)
Samenloop (schuldeisers)